

Nom de famille 

 Andrew Grove (1936-2016), né András István Gróf, ingénieur et chef d'entreprise américain d'origine hongroise, cofondateur de la société Intel en 1968 ;
 David Grove (1935-), archéologue et universitaire américain ;
 David J. Grove (1950-2008), psychothérapeute néozélandais ;
 David-Paul Grove (1958-), acteur canadien ;
 Eleanor Grove (1826-1905) pédagogue britannique ;
 George Grove (1820-1900), ingénieur et musicographe anglais ;
 Harriet Grove (1784-1861), poétesse ;
 Henning Grove (1932-2014), homme politique danois ;
 Lefty Grove (1900-1975), joueur de baseball ;
 Richard Grove (1955- ), acteur américain ;
 Richard Grove (1955-2020), historien britannique ;
 William Grove (1811-1896), chimiste britannique ;
 William Napoléon Grove (1901-1975), dessinateur au Canard enchaîné.

Toponymes 

 Grove, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Grove, village anglais ;
 Grove,ville américaine du comté d'Allegany, État de New York ;
 Grove, ville américaine située en Oklahoma ;
 
 Mariposa Grove, bosquet de sequoias géants situé près de Wawona, en Californie, dans la partie sud-ouest du parc national de Yosemite ;
 Pacific Grove, ville côtière américaine du  comté de Monterey en Californie centrale ;
 Warren Grove, village canadien de l'Île-du-Prince-Édouard.

Architecture 
 Grove House, maison classée située dans le quartier de Roehampton, à Londres.
 L'Omni Grove Park Inn, hôtel américain situé à Asheville, en Caroline du Nord.

Musique 
 Grove Dictionary of Music and Musicians, dictionnaire.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Toponymie britannique
Toponymie américaine
Toponymie canadienne